Rockies – soprannome delle Montagne Rocciose
 Colorado Rockies – squadra di baseball statunitense
 Colorado Rockies – squadra di hockey su ghiaccio statunitense